Харби́н () — город в северо-восточном Китае.

Кроме того, название «Харбин» носят:
 (2851) Харбин — астероид Главного пояса астероидов.
 «Харбин» — марка китайского пива.
 «Харбин» — роман Евгения Анташкевича.